Blangy (Pas-de-Calais), voormalige gemeente
 Blangy (Somme), voormalige gemeente

ook:
Blangy-le-Château, Calvados
Blangy-sous-Poix, Somme
Blangy-sur-Bresle, Seine-Maritime
Blangy-sur-Ternoise, Pas-de-Calais
Blangy-Tronville, Somme